Етнолингвистична общност е понятие от етнографията обозначаващо съвкупност от родствени помежду си народи, които говорят близки езици и имат сходни черти на културата; в определните исторически условия те имат съзнание за това единство например славянските народи, включващи източния, западния и южния клон на славянството.

Етнография
Антропология